Временные военно-политические союзы европейских  государств, стремившихся к восстановлению во Франции монархической династии Бурбонов, павшей в период Французской революции 1789—1799 годах. Всего было создано 7 коалиций.

В научной литературе первые две коалиции именуют «антиреволюционными», начиная с третьей — «антинаполеоновскими».

I антифранцузская коалиция (1792-1797) 

В её состав входили: Великобритания, Пруссия, Неаполь, Тоскана, Австрия, Испания, Нидерланды, Российская империя,  произошла Французская революция. 14 июля восставшие с шумом овладели Бастилией. В стране установился буржуазный строй. В Петербурге начавшуюся революцию считали поначалу повседневным бунтом, вызванным временными финансовыми затруднениями и личными качествами короля Людовика XVI. С ростом революции в Петербурге начали опасаться распространения революции на все феодально-абсолютистские страны Европы. Опасения русского двора разделяли монархи Пруссии и Австрии.

В 1790 году заключён союз Австрии и Пруссии с целью военного вмешательства во внутренние дела Франции, но ограничились разработкой планов интервенции и оказанием материальной помощи французской эмиграции и контрреволюционному дворянству внутри страны (Екатерина дала взаймы 2 млн руб. на создание наёмной армии).

В марте 1793 года подписана конвенция между Россией и Англией об обоюдном обязательстве оказывать друг другу помощь в борьбе против Франции: закрывать свои порты для французских судов и препятствовать торговле Франции с нейтральными странами (Екатерина II отправила русские военные корабли в Англию для блокады французских берегов).

В конце 1795 года между Россией, Англией и Австрией был заключён контрреволюционный тройственный союз (в России началась подготовка 60-тысячного экспедиционного корпуса для действий против Франции).

Павел I не стал посылать снаряжённый в августе 1796 года корпус в помощь Австрии, а своим союзникам (Австрии, Англии и Пруссии) заявил, что Россия истощена предшествующими войнами. Россия вышла из коалиции. Павел I на дипломатическом уровне пытался ограничить военные успехи Франции.

II антифранцузская коалиция (1798—1802) 

В её состав входили: Россия, Великобритания, Османская империя, Священная Римская империя, Неаполитанское королевство, Австрия, Португалия.

II антифранцузская коалиция создалась в 1798 году в составе Австрии, Османской империи, Великобритании и Неаполитанского королевства. Военные силы России участвовали в военных действиях на море (в союзе с Османским флотом) и на суше (совместно с Австрией).

Черноморская эскадра под командованием Ф. Ф. Ушакова осенью 1798 года через Босфор и Дарданеллы вошла в Средиземное море, а затем в Адриатическое, где совместно с турецким флотом захватывает Ионические острова и штурмом берёт крепость Корфу.

В июне 1799 года русские войска освобождают Неаполь, в сентябре — Рим.

Итальянский поход 

Командование соединёнными русско-австрийскими войсками возложено на А. В. Суворова. 15-17 апреля 1799 года Суворов разгромил французов при реке Адде. После этого за 5 недель удалось изгнать французов из Северной Италии. Без боя были освобождены Милан и Турин.

Швейцарский поход 

Австрийцы не обеспечили суворовские войска продовольствием, предоставили неверные карты местности и, не дожидаясь подхода войск в Швейцарию, оставили в одиночестве корпус Римского-Корсакова перед превосходящими силами противника. 

Спеша на выручку, Суворов избрал самый короткий и самый опасный путь — через Альпы, перевал Сен-Готард (24 сент. 1799 г. — битва за Чёртов мост).

Но помощь Римскому-Корсакову запоздала — он был разгромлен.

С Альп спускаются 15 тысяч гренадеров и Павел возвращает их в Россию.

Победами русских воспользовались Великобритания и Австрия. Из-за того, что Великобритания как и Австрия не проявила должной заботы о русском вспомогательном корпусе, находившемся в Голландии и действовавшем против французов, и из-за того, что англичане заняли после освобождения о. Мальту, а австрийцы заняли оставленную Суворовым Северную Италию, Павел I разрывает отношения с ними и заключает новые союзы.

Заключается мир с Францией и подписывает союз с Пруссией,Швецией и Данией против Австрии и Великобритании.

4-6 декабря 1800 года по инициативе Павла I заключается конвенция о вооружённом нейтралитете между Россией, Пруссией, Швецией и Данией.

12 января 1801 года Павел I отдал приказ, по которому 22,5 тыс. казаков при 24 орудиях под командованием Василия Петровича Орлова (1745—1801) — войскового атамана Донского казачьего войска должны были совершить Индийский поход — дойти до Хивы и Бухары и захватить британскую Индию. Казаки выступили в поход 28 февраля.

9 февраля и 11 марта 1801 года — вышли указы, запрещающие отпуск русских товаров из британских портов и по всей западной границе не только в Великобританию, но и в Пруссию. На британские торговые суда, находившиеся в русских портах, наложено эмбарго.

III антифранцузская коалиция (1805) 

В её состав входили: Россия, Великобритания, Австрия, Швеция.
Русская дипломатия приняла участие в формировании коалиции в составе Англии, Австрии, Швеции и Сицилии.
 25 октября 1804 года — заключение русско-австрийского союза.
 2 января 1805 года — подписание союзного договора со Швецией.
 11 апреля 1805 года — с Англией.
 29 июля 1805 года Вена особой декларацией заявила о своём присоединении к русско-английскому соглашению.

В отличие от первых двух она носила исключительно оборонительный характер. Не ставились цели восстановления Бурбонов. Коалиция создавалась, чтобы остановить дальнейшее распространение французской экспансии в Европе и защитить права Пруссии, Швейцарии, Голландии и Италии. Англия была особенно заинтересована  в создании коалиции, т. к. на берегу Ла-Манша стояли 200 000 французских солдат, готовых к высадке на Туманный Альбион.

Союзниками Франции выступали Испания, Бавария, Вюртемберг и Дармштадт.

9 сентября 1805 года — австрийская армия вторглась в Баварию. Однако уже 25-26 сентября потерпела поражение от французской армии и начала отступление, имея большие потери. И 20 октября австрийская армия капитулировала. А 13 ноября была взята Вена.

10 ноября русские войска соединились с австрийскими подкреплениями позиции.

2 декабря 1805 года в «Битве трёх императоров» под Аустерлицем объединённые русско-австрийские войска были разбиты французами.

26 декабря 1805 года Австрия подписала с Францией мирный договор в Пресбурге, выйдя из войны с крупными территориальными и политическими потерями. Священная Римская империя германской нации прекратила своё существование.

IV антифранцузская коалиция (1806—1807) 

В её состав входили: Англия, Россия, Пруссия, Саксония, Швеция.

19 июня и 12 июля были подписаны секретные союзные декларации между Россией и Пруссией. Осенью 1806 года сложилась коалиция в составе Англии, Швеции, Пруссии, Саксонии и России.

14 октября 1806 года — битвы при Йене и Ауэрштедте, в которых прусская армия была полностью разбита французами. Армия как организованная сила Пруссии перестала существовать в один день. Вслед за этим произошло крушение Прусского королевства, которое в течение трёх недель было завоёвано французской армией.

21 ноября 1806 года в Берлине Наполеон подписал декрет о «блокаде Британских островов». В 1807 году к континентальной блокаде присоединились Италия, Испания, Нидерланды, после Тильзита — Россия и Пруссия, в 1809 году — Австрия.

26 — 27 января 1807 года произошло сражение под Прейсиш-Эйлау, которое стало самым кровавым сражением войны. Русско—прусская армия отступила после окончания сражения. Наполеон простоял на поле битвы ещё 10 дней и отступил. 

2 (14) июня 1807 года русская армия была разбита под Фридландом и отступила за Неман.

9 (21) июня 1807 года подписано перемирие и через 2 дня его ратифицировал Александр I. 13 (25) июня состоялась встреча двух императоров на плоту посреди реки Неман напротив города Тильзит.

V антифранцузская коалиция (1809) 

В апреле 1809 года образовалась коалиция в составе Австрии, Англии и Испании, представленной временным правительством (верховной хунтой).

10 апреля 1809 года австрийцы вторглись в Баварию, Италию и герцогство Варшавское. Наполеоновской армии в ходе 5 успешных сражений (при Теугене, Абенсберге, Ландсхуте, Экмюле и Регенсбурге) удалось разделить австрийскую армию на две части: одна отступила в Чехию, другая — за реку Инн. Французы вошли в Австрию и 13 мая заняли Вену. Но в сражении при Асперн—Эсслинге 21—22 мая австрийской армии удалось неожиданно нанести поражение Наполеону. В битве пали герои Франции: маршал Ланн, генералы д'Эспань, Сент—Илер. В следующем сражении, у Ваграма, Наполеону удалось одержать победу.
12 июля заключено австро-французское перемирие. 
14 октября Франц II заключил с Наполеоном Шенбруннский мир, по которому Австрия лишалась выхода к Адриатическому морю; уступала Франции часть Каринтии и Хорватии, Крайну, Истрию, Триест и Фиуме, составившие Иллирийские провинции; Баварии — Зальцбург и часть Верхней Австрии; герцогству Варшавскому — Западную Галицию; России — Тарнопольский округ.

Александр I ограничился посылкой в Волынь на русско-австрийскую границу 20 тыс. корпус с формальным объявлением войны. Русские войска уклонялись от оказания помощи франко-польской армии в герцогстве Варшавском, оказавшейся в тяжелейшем положении в первый период военных действий, но заняли Краков (фактически город был передан австрийцами русским) и часть Галиции во второй период, когда австрийские войска перебрасывались на Дунай. Серьёзных столкновений с австрийцами не было.

VI антифранцузская коалиция (1812—1814) 

В коалицию вошли: Россия, Швеция, Великобритания, Австрия и Пруссия (последние две до начала 1813 года были союзниками Франции).

5 апреля 1812 г. был заключён Петербургский союзный договор между Россией и Швецией.

После начала вторжения Наполеона в Россию, 6(18) июля 1812 был подписан Эребруский мир между Россией и Великобританией, ликвидировавший состояние войны между двумя державами, существовавшее с 1807 года.

18(30) декабря 1812 в Таурогене прусский генерал Йорк подписал с русскими конвенцию о нейтралитете и увёл войска в Пруссию.

18(30) января 1813 аналогичный Таурогенскому договор подписал командующий австрийским корпусом генерал Шварценберг (Зейченское перемирие), после чего сдал без боя Варшаву и ушёл в Австрию.

Официальным актом, закрепившим оформление 6-й коалиции, явился Калишский союзный договор между Россией и Пруссией, подписанный 15(27) февраля 1813 в Бреславле и 16(28) февраля 1813 в Калише.

Позднее к коалиции присоединилась Великобритания, а 10 августа 1813 г. и Австрия. В ходе кампании 1813 года к 6-й коалиции примкнул ряд более мелких германских государств.

VII антифранцузская коалиция. «Сто дней» Наполеона (1815) 

В коалицию вошли: Россия, Швеция, Англия, Австрия, Пруссия, Испания, Португалия.

Когда 1 марта 1815 года Наполеон покинул остров Эльбу и 20 марта вошёл в Париж, участники Венского конгресса уже 25 марта возобновили Шомонский трактат.

18 июня 1815 года — битва при Ватерлоо. Англо-голландско-прусская армия под командованием Веллингтона и Блюхера разгромила французов.

18 июля Наполеон лично сдался в плен правительству Англии.

2 августа 1815 года — заключён договор, по которому Наполеон в качестве почётного пленного великих держав был выслан на о. Св. Елены.

Примечания

См. также 
 Революционные войны (1792—1802)
 Наполеоновские войны (1796—1797, 1798—1799, 1800—1815)
 Война Первой коалиции (1793—1797)
 Война Второй коалиции (1799—1800)
 Война Третьей коалиции (1805)
 Война Четвёртой коалиции (1806—1807)
 Война Пятой коалиции (апр.-июль 1809 г.)
 Отечественная война 1812 года
 Война Шестой коалиции (1812—1814)
 Венский конгресс (1814—1815)
 Индийский поход 1801

Ссылки 
 Бонапартия сказала: надо! // «Коммерсантъ-Власть» № 8 (912) от 28.02.2011.

Наполеоновские войны